La palabra Cordes puede referirse a lo siguiente:

 Cordes-sur-Ciel: municipio francés.
 La Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES): institución académica ecuatoriana.
 Baltazar de Cordes corsario holandés que en 1600 capturó Castro, principal asentamiento español en el archipiélago de Chiloé.